

Медора — місто, штат Індіана
 Медора — місто, штат Північна Дакота
 Медора — селище, штат Іллінойс